La Banquise, revue d'« ultra gauche » française fondée en 1983 par Gilles Dauvé, Serge Quadruppani, et Jean-Pierre Carasso
 La Banquise, un roman de Jean-Pierre Chabrol publié en 1998.
 La Banquise, téléfilm de Pierre Lary diffusé en 2000
 La Banquise, restaurant situé à Montréal

Voir aussi 
 Banquise
 Banquise continentale